Kleve peut faire référence à :
 Kleve, nom allemand de la ville de Clèves, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Kleve, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Kleve, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein.